Рід налічує 5 видів риб родини цихлові.

Види 

 Tramitichromis brevis (Boulenger 1908)    
 Tramitichromis intermedius (Trewavas 1935)    
 Tramitichromis lituris (Trewavas 1931)    
 Tramitichromis trilineatus (Trewavas 1931)    
 Tramitichromis variabilis (Trewavas 1931)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae